Provinzpräsident  steht für:
 allgemein das Oberhaupt mancher oft autonomer Regionen, siehe Staatspräsident
 Provinzpräsident (Italien), Presidente della Provincia, die Chefs der Italienischen Provinzen